James Connolly er navnet på flere personer:

 James Connolly (atlet) (1868-1957) – amerikansk forfatter og atlet, den første vinder i de moderne olympiske lege.
 James Connolly (nationalist) (1868-1916) – irsk nationalist.